Бирево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бирево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Бирево — деревня в Ясногорском районе Тульской области.